Martin Kližan era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Leonardo Mayer ha sconfitto Florian Mayer con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)

<li> Benoît Paire (secondo turno)
<li> Diego Sebastián Schwartzman (quarti di finale)
<li> Fernando Verdasco (primo turno)
<li> David Ferrer (secondo turno)

Wild card 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Tommy Haas (primo turno)

<li> Maximilian Marterer (primo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (semifinale)
  Damir Džumhur (primo turno)

<li> Rudolf Molleker (primo turno)
<li> Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)

Lucky loser 

  José Hernández-Fernández (primo turno)

<li> Leonardo Mayer (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

German Open 2017